Erik Persson (1909-1989) – calciatore svedese
Erik Persson (1914-1969) – lottatore svedese
Erik Persson (1994 – vivente) – nuotatore svedese